«Le Val» puede referirse a:

Divisiones administrativas

Francia 
 Le Val, comuna nueva del departamento de Doubs.
 Le Val, comuna del departamento de Var.